Anette Veerpalu (ur. 24 lipca 1996 w Otepää) – estońska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Sportclub Sparta.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 13 listopada 2010 roku, podczas zawodów juniorskich w fińskiej miejscowości Muonio, gdzie zajęła 29 pozycję na dystansie 5 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 19 lutego 2017 roku w Otepää, gdzie uplasowała się na 55. pozycji na dystansie 10 km stylem klasycznym. Pucharowych punktów jeszcze nie wywalczyła.

Jej ojciec to Andrus to wybitny estoński biegacz narciarski. Jej brat Andreas również uprawia biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Uwagi

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Estońscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1996